Gabonese verkiezingen Representatieve Raad (1946-47)
 Gabonese territoriale verkiezingen (1952)
 Gabonese territoriale verkiezingen (1957)
 Algemene verkiezingen in Gabon (1961) - gecombineerd presidentiële  en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Gabon (1967) - gecombineerd presidentiële  en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Gabon (1973) - gecombineerd presidentiële  en parlementaire verkiezingen
 Gabonese parlementsverkiezingen (1980)
 Gabonese parlementsverkiezingen (1985)
 Gabonese parlementsverkiezingen (1990)
 Gabonese parlementsverkiezingen (1996)
 Gabonese parlementsverkiezingen (2001)
 Gabonese parlementsverkiezingen (2006)
 Gabonese parlementsverkiezingen (2011)
 Gabonese parlementsverkiezingen (2018)